Ehni ist der Familienname folgender Personen:

 Ella Ehni (1875–1952), deutsche Politikerin
 Ellen Ehni (* 1973), deutsche Fernsehjournalistin
 Georg Ehni (1828–1904), Kaufmann und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Hans-Jörg Ehni (* 1969), deutscher Philosoph und Medizinethiker
 Horst Ehni (1941–2015), deutscher Sportpädagoge und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Eni